Makija (francosko maquis = [maki] gosto grmičje, hosta, goščava) je odporniško gibanje, ki je nastalo v Franciji med drugo svetovno vojno. Pripadniki tega gibanja se imenujejo maquisard (izg. makizàr).

Beseda v francoščini izvorno pomeni madež in je bila pozneje sprejeta tudi v drugih jezikih za oznako sredozemskega grmičevja, ki spontano zraste sprva v osamelih madežih, a s časom sestavlja prave gozdove nizkega rastlinja. Odtod korzijski izraz »prendre le maquis«, ki pomeni »skriti se pred oblastmi v gozdove«, kar je dalo besedi maquis pomen ilegalnega delovanja in partizanstva. 

V Španiji se je beseda uporabljala za oznako oboroženega gibanja proti Franku, ki se je razvilo po španski državljanski vojni predvsem v Kantabriji, Pirenejih in Andaluziji.

Glej tudi

Francoske notranje sile
Antifašizem

Francosko odporniško gibanje druge svetovne vojne